Італійська Серія B 2022—2023 () — 91-й сезон італійської Серії B. Чемпіонат стартував 12 серпня 2022 року, а фінішує 19 травня 2023 року.

Зміни порівняно з попереднім сезоном

До Серії B 
Вибули з Серії A
 Кальярі
 Дженоа
 Венеція

Прийшли з Серії C
 Зюдтіроль (Група A)
 Модена (Група B)
 Барі (Група C)
 Палермо (Плей-оф)

З Серії B 
Підвищились до Серії A
 Лечче
 Кремонезе
 Монца

Вибули до Серії C
 Віченца
 Алессандрія
 Кротоне
 Порденоне

Команди та стадіони

За регіонами

Турнірна таблиця

Результати матчів

Плей-оф підвищення

Плей-оф вибування

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Серія B на soccerway 

2023
Італія
Італія
2022 в італійському спорті
2023 в італійському спорті